

Persone 
 Adolfo Facchini (1926-2012) – politico italiano
 Adriano Facchini (1927-1969) – pentatleta italiano
 Adriano Facchini (1983) – calciatore brasiliano
 Allegro Facchini (1905-...) è stato un calciatore italiano
 Carlo Facchini, detto Tino (1920-2010) – dirigente sportivo, allenatore di calcio e calciatore italiano
 Carlo Facchini (1960) – musicista e compositore italiano
 Edoardo Facchini (1886-1962) – vescovo italiano
 Elia Facchini, propr. Giuseppe Pietro Facchini (1839-1900)– frate minore francescano e presbitero italiano
 Elisa Facchini (1977) – ex rugbista a 15 italiana
 Eugenio Facchini (1912-1944) – politico italiano
 Fabio Facchini (1961) – arbitro di pallacanestro italiano
 Fiorenzo Facchini (1929) – presbitero, antropologo, paleontologo e accademico italiano
 Francesco Facchini, detto "Pontera" (1788-1852) – medico, botanico e naturalista italiano
 Franco Facchini (1951) – scrittore e poeta italiano
 Giancarlo Facchini (1958) – architetto italiano
 Graziano Facchini (1968) – cantante e compositore italiano
 Luciano Facchini (1957) – ex calciatore italiano

Altro
 11142 Facchini – asteroide della fascia principale
 Teatro comunale Webben Facchini – teatro di Medolla, provincia di Modena